

Giochi 
Carte – carte da gioco
Carte – gioco di carte vietnamita

Persone 
 Alexander Carte – zoologo e paleontologo irlandese
 Anto Carte – pittore belga
 Eric Carte – attore britannico
 Helen Carte – impresaria teatrale britannica
 Richard Carte – compositore e flautista britannico
 Richard D'Oyly Carte – impresario teatrale britannico
 Thomas Carte – storico britannico

Pagine correlate 
 Carta (disambigua)